Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2008/09.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2008/09 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2008/09 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2008/09 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2008/09 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2008/09 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des FC Bayern München, des VfB Stuttgart und von Werder Bremen.

Kader

1. FC Union Berlin 

Cheftrainer: Uwe Neuhaus

Fortuna Düsseldorf 

Cheftrainer: Norbert Meier

SC Paderborn 07 

Cheftrainer:  (1–36), André Schubert (37–38)

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer:

FC Bayern München II 

Cheftrainer: Hermann Gerland (1–33), Mehmet Scholl (34–38)

Kickers Emden 

Cheftrainer: Stefan Emmerling (1–31), Thomas Richter (32–38)

Kickers Offenbach 

Cheftrainer: Hans-Jürgen Boysen

SV Sandhausen 

Cheftrainer: Gerd Dais

Dynamo Dresden 

Cheftrainer:

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer: Karsten Baumann (1–33), Henri Fuchs (34–38)

VfB Stuttgart II 

Cheftrainer: Rainer Adrion

FC Erzgebirge Aue 

Cheftrainer: Heiko Weber

Eintracht Braunschweig 

Cheftrainer: Torsten Lieberknecht

Wuppertaler SV Borussia 

Cheftrainer: Christoph John (1–20), Uwe Fuchs (21–38)

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer: Thomas Kristl (1–16), Markus Weinzierl (17–38)

FC Carl Zeiss Jena 

Cheftrainer: Henning Bürger (1–6), Mark Zimmermann (Interimstrainer am 7. Spieltag),  René van Eck (8–27), Marc Fascher (28–38)

Werder Bremen II 

Cheftrainer: Thomas Wolter

SV Wacker Burghausen 

Cheftrainer: Günter Güttler (1–31), Ralf Santelli (32–38)

VfR Aalen 

Cheftrainer: Edgar Schmitt (1–4), Jürgen Kohler (5–15), Kosta Runjaic (Interimstrainer am 16. Spieltag), Petrik Sander (17–34), Rainer Scharinger (35–38)

Stuttgarter Kickers 

Cheftrainer: Stefan Minkwitz (1–7), Edgar Schmitt (8–31), Rainer Kraft (32–38)

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2008/09
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2008/09

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2008/09
3. Fußball-Liga 2008/09
Kaderliste
3. Fußball-Liga
Fußballsaison 2008/09